Блицкриг:
 Блицкриг ( «молниеносная война») — теория ведения скоротечной войны.
 Blitzkrieg — британская хэви-метал группа.
Компьютерные игры:
 Блицкриг — компьютерная игра, выпущенная компанией «Nival Interactive».
 Блицкриг II — продолжение первой части игры.
 Блицкриг II: Возмездие — тематическое дополнение к компьютерной игре Блицкриг II.
 Блицкриг II: Освобождение — тематическое дополнение к компьютерной игре Блицкриг II.
 Блицкриг 3 — компьютерная игра в жанре многопользовательской стратегии в реальном времени.